

Aziende 
 Colmar – azienda italiana di abbigliamento sportivo

Geografia 
 Colmar – città francese
 Colmar in Posen (oggi Chodzież) – città polacca
 Colmar-Berg – comune lussemburghese

Persone 
 Joseph Ludwig Colmar (1760-1818) – vescovo cattolico francese